Николай Орлов или Николя Орлофф (Nicholas Orloff; 1914, Петроград или 1915, Москва, Российская империя — 14 августа 2001, Рокленд, Толстовский фонд, США) — балетный , , .

Детство 
Информация, сохранившаяся о танцовщике Николае Орлове, противоречива: одни источники утверждают, что он родился в Москве 5 октября 1914 года, другие называют датой рождения 1915 год, а местом — Санкт-Петербург, в семье офицера, погибшего в Первой мировой войне, поэтому своего отца ребёнок не знал.

В конце 1917 года свершился революционный переворот. В три с половиной года Николай Орлов стал эмигрантом, уехав из революционной России с мамой и бабушкой. Поначалу уехали в Одессу, оттуда — в Стамбул.

Вместе с матерью он жил в Константинополе 4 года. Когда мальчику было около 8 лет, их с мамой перевезли в лагерь для беженцев в Марселе во Франции. Тогда перед мамой встал вопрос, где жить дальше: в США или во Франции. Америка в то время ещё представляла собой Дикий Запад, про который русская интеллигенция только читала в книжках и видела в кино, поэтому выбор был сделан в пользу Франции. Уехали в Париж, где основалась большая диаспора русских иммигрантов. Маленький Николай Орлов был зачислен в частную католическую школу для мальчиков; там он пристрастился к музыке — при школе был хор, в который он записался, хотя его голос и не был достаточно хорош для вокала. Затем, сменив несколько школ, во время каникул он начал обучаться в знаменитой балетной школе Ольги Преображенской «Studio Wacker». Он был принят туда, хотя очень отстал от уже давно занимавшихся соучеников. Чтобы нагнать класс, ему пришлось много трудиться — помогал новый друг, один из учеников балетного класса, Владимир Докудовский.

Помимо занятий у Ольги Преображенской, Орлов брал уроки у Виктора Гзовского.

Начало балетной карьеры 
Серьёзные занятия оправдали себя. Николай Орлов оказался способным характерным танцором. Вскоре на него обратил внимание импресарио из Берлина и пригласил в Германию.

Так началась балетная карьера.

Затем последовало приглашение в Амстердам.

«Русский балет Монте-Карло» 
Вернувшись в Париж в 1938 году, молодой артист начал поиски работы. На него обратил внимание известный танцовщик и балетмейстер, тоже русский иммигрант Леонид Мясин, за несколько лет до того основавший совместно с полковником де Базилем (Василий Григорьевич Воскресенский) труппу «Русский балет Монте-Карло» (Ballet Russe de Monte Carlo) — и в результате летом 1939 года Орлов стал артистом этой труппы.
По бизнес-причинам Полковник Базиль через некоторое время дал своей труппе другое название — Original Ballet Russe, но по сути это оставалась все та же труппа. Своего помещения не было, зато с неизменным успехом давали спектакли как гастролеры в различных европейских театрах.

Начало Второй мировой войны изменило траекторию гастролей. По Европе наступали германские войска. Уже под новым названием Original Ballet Russe труппа прибыла на гастроли в Австралию, где задержалась — решили отсидеться подальше от воюющей Европы. За это время Дэвид Лишин поставил там свой замечательный балет «Выпускной бал», где Николай Орлов стал первым исполнителем роли кадета-барабанщика.

Труппа выступала в Латинской Америке, опять возвращалась в Австралию, но без утонченных европейских зрителей материальное положение падало. В итоге различных турне оказались в США. Там, в США Николай Орлов и остался проживать.

Переезд в США 
Среди крупных ролей Орлова того периода — Меркуцио в одноактном балете Энтони Тюдора «Ромео и Джульета».

Николай Орлов сотрудничал со многими балетными компаниями. В 1943 году он был приглашен солистом в Метрополитен-опера. В сезон 1947/1948 года опять вернулся в труппу Орижиналь балле рюс. Затем работал в Американском балетном театре (American Ballet Theatre) и в Балете маркиза де Куэваса.

Снимался в кино. Но работа в кинематографе дня него ограничивалась только балетными и мимическими ролями — по-английски он говорил плохо, с огромным акцентом. Помогал Баланчин, договариваясь по своим связям о работе для Николая Орлова.

Но на Америку наступал экономический кризис. Людям было не до театров, не до балетов. Наступали тяжелые времена, с работой становилось все труднее. На какое-то время Николай Орлов вновь вернулся в Балле рюс де Монте-Карло под руководством Сержа Денхэма (Serge Denham), который заменил Рене Блюма, убитого при фашистском режиме.

Николай Орлов давно чувствовал себя американцем, хотя гражданство получил только через семь лет проживания и ничего в Америке не имел.

Годы экономического кризиса постепенно миновали, налаживался быт. В течение некоторого времени Николай Орлов выступал в театре на Бродвее, участвовал в постановке мюзикла «Pipe Dream». Занимался педагогической работой. В 70-е годы работал балетмейстером в Денверском балете.
 
Семья у него не сложилась: брак с балериной Ниной Поповой завершился разводом, в Нью-Йорке оставался сын Алекс (Alex Orloff).

Последние годы Николай Орлов проживал при Толстовском фонде (благотворительный фонд неподалеку от Нью-Йорка, созданный Александрой Львовной Толстой и ставший последним пристанищем для многих нищих русских стариков-эмигрантов). Там у него случился удар, там он скончался 14 августа 2001 года. Ему было 86 лет.

Среди балетных партий 
 1940 — «Выпускной бал», балетмейстер Дэвид Лишин — Барабанщик
 1943 — «Ромео и Джульета», балетмейстер Энтони Тюдор — Меркуцио
 1949 — «Петрушка», балетмейстер М. Фокин — Петрушка
 1949 — «Жизель»

Фильмография 
 1950 — французский фильм «Dream Ballerina» («Балерина моей мечты»)
 1954 — музыкальная комедия «Pipe Dream» («Несбыточная мечта»)
 1954 — «On Your Toes» («На пальчиках ног»)

Источники 

Персоналии по алфавиту
Артисты балета по алфавиту
Артисты балета XX века
Артисты балета США
Балетные педагоги по алфавиту
Балетные педагоги XX века
Балетные педагоги США
Артисты Русского балета Монте-Карло
Артисты Балета маркиза де Куэваса
Артисты Американского театра балета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Умершие 14 августа
Умершие в 2001 году